Галкыныш ( «Возрождение») может означать:

 Галкынышский этрап — название Дяневского этрапа в Лебапском велаяте Туркмении в период с 2001 по 2017 год.
 Галкыныш — название города Дянев в Туркмении с 2001 по 2017 год.
 «Галкыныш» — государственная награда Туркменистана.
 «Галкыныш» — зоны супергигантского газонефтяного месторождения Туркмении.
 «Галкыныш» — яхта Правительства Туркменистана.
 «Галкыныш» — Группа национальных конных игр.
 «Галкыныш» — туркмено-австрийский симфонический оркестр.